

Anno 
 575 o 575 a.C.

Codici 
 575 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di La Chaux de Fonds, nel cantone di Neuchâtel, in Svizzera

Matematica 
 575 – numero